De Servische voetbalclub FK Radnički Niš speelt sinds 1980 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Radnički Niš

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 31.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Servië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Radnički Niš
FK Radnički Niš@